Yours Truly peut désigner :
Yours Truly, l'album du groupe américain 16 Horsepower paru en 2011
Yours Truly, l'album de la chanteuse Ariana Grande paru en 2013